Лансинг (; также Лэнсинг):
 Лансинг — столица штата Мичиган (США).
 Лансинг — город в штате Нью-Йорк (США).
 Лансинг — город в штате Айова (США).
 Лансинг — город в штате Канзас (США).
 Лансинг, Роберт (1864—1928) — американский юрист и государственный деятель.
 Лансинг, Шерри (род. 1944) — американский продюсер, а также в прошлом актриса и руководитель студии «Paramount Pictures».